El término XOR puede referirse a:

 La puerta XOR, en electrónica; 
 El operador XOR, en lógica, matemáticas y programación; o
 El cifrado XOR.